Титул Людовик (Людвіг) X мали деякі європейські правителі: 

 Людовик X Сварливий (1289 — 1316) — король Франції у 1289 — 1316 (династія Капетингів).
 Людвіг X - герцог Баварії у 1516 — 1545 (династія Віттельсбахів).

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик IX